Prodanow ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Prodanow (* 1999), bulgarischer Mittelstreckenläufer
 Prodan Prodanow (1933–2009), bulgarischer Politiker